Țărmure ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Țărmure (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Țărmure (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj